Semeniwka (; ) ist ein Dorf im Süden der ukrainischen Oblast Saporischschja mit etwa 2800 Einwohnern.

Das Dorf wurde 1813 durch Siedler aus dem Bezirk Berdjansk als Sorokowe, 1870 erhielt es seinen heutigen Namen. Es liegt am Fluss Molotschna, 7 km nordöstlich vom Rajonzentrum Melitopol und etwa 109 km südlich vom Oblastzentrum Saporischschja entfernt.

Im März 2022 wurde der Ort durch russische Truppen im Rahmen des Russischen Überfalls auf die Ukraine eingenommen und befindet sich seither nicht mehr unter ukrainischer Kontrolle.

Verwaltungsgliederung 
Am 27. Mai 2019 wurde das Dorf zum Zentrum der neugegründeten Landgemeinde Semeniwka (Семенівська сільська громада/Semeniwska silska hromada). Zu dieser zählen auch die 17 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer sowie die Ansiedlungen Malyj Utljuh, Stepne und Trudowe, bis dahin bildete es zusammen mit den Dörfern Obilne, Riwne und Tambowka die gleichnamige Landratsgemeinde Semeniwka (Семенівська сільська рада/Semeniwska silska rada) im Zentrum des Rajons Melitopol.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Semeniwka Teil der Gemeinde:

Weblinks 
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Saporischschja
Rajon Melitopol